Antoni Junosza Gałecki (1811–1885) – biskup
 Antoni Gałecki (1882–1962) – chemik
 Antoni Gałecki (1906–1958) – piłkarz